Příjmení Hanke nosí více různých osobností:
 Anton Thomas Hanke (1840–1891) – český speleolog
 Bedřich Hanke (1817–1876) – rakouský právník a politik české národnosti, poslanec Českého zemského sněmu
 Hugon Hanke (1904–1964) – polský politik
 Jan Alois Hanke (1751–1806) – knihovník, slavista, spisovatel
 Jiří Hanke (* 1944) – český fotograf, otec Michaela
 Jiří Hanke (fotbalista) (1924–2006) – český fotbalista
 Karel Hanke (1749–1803) – německý hudební skladatel
 Michael Hanke (* 1972) – český fotograf
 Mike Hanke (* 1983) – německý fotbalista
 Walter Hanke (1910–1980) – rakouský fotbalista

Německá příjmení
Česká příjmení